Емил Глад (Нова Капела, 25. јун 1929 — Загреб, 28. август 2009) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1960. || Девети круг || Усташа на балкону факса
|-
| 1960. || Женидба ТВ филм || /
|-
| 1960. || Око божје ТВ филм || /
|-
| 1961. || Царево ново рухо || Коморник
|-
| 1963. || Арина ТВ филм || /
|-
| 1965. || Сретан случај ТВ филм || /
|-
| 1967. || Бреза || Свештеник (глас)
|-
| 1967. || Тврдица ТВ филм || Жак
|-
| 1967. || Четврти супутник || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Наше мало мисто ТВ серија || Колумбо
|-
| 1970. || Оверњонски сенатори ТВ филм || /
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || /
|-
| 1973. || Сеоба душе ТВ филм || Пастор
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || Кројач
|-
| 1974. || Нож Кратки филм || /
|-
| 1975. || Вријеме ратно и поратно ТВ серија || /
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573 || Читач прогласа прије круњења
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Загребачки градски инжињер
|-
| 1978. || Томо Бакран ТВ филм || Керес, полицајац у цивилу
|-
| 1978. || Кармине ТВ филм || /
|-
| 1979. || Новинар || Судац
|-
| 1979. || Човјек кога треба убити || /
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија || Читач прогласа прије круњења
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Пуном паром ТВ мини серија || /
|-
| 1981. || Краљево ТВ филм || /
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Бојник Јозо
|-
| 1982. || Тамбураши ТВ филм || Мата
|-
| 1982. || Киклоп  (ТВ филм)||
|-
| 1983. || Престројавање ТВ филм || /
|-
| 1983. || Киклоп  ТВ серија || Главни уредник
|-
| 1983. || Квит посао ТВ филм || Сељак
|-
| 1983. || Раде Кончар  (ТВ серија)||  Главни уредник
|-
| 1984. || Ево ти га, мистер Флипс! ТВ филм || /
|-
| 1984. || У позадини ТВ филм || Господин који чека одвјетника
|-
| 1985. || Хајдучки гај ТВ серија || Слуга
|-
| 1985. || Хорватов избор || /
|-
| 1986. || Чудесна шума || /
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Славек
|-
| 1987. || Кризантема ТВ филм || /
|-
| 1988. || Кад фтичеки попевлеју ТВ филм || /
|-
| 1988. || Глембајеви || Бискуп
|-
| 1988. || Прољеће Јанка Потлачека ТВ филм || /
|-
| 1989. || Птице небеске ТВ мини серија || /
|-
| 1989. || Човјек који је волио спроводе || Велечасни
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || -{The Little Flying Bears}- ТВ серија || /
|-
| 1990. || Чаробњаков шешир || /
|-
| 1990. || Докторова ноћ ТВ филм || Велечасни
|-
| 1992. || Златне године || Професор
|-
| 1992. || -{Papa Sixto V}- Видео || /
|-
| 1993. || Народни мученик || /
|-
| 1995. || Испрани || /
|-
| 1995. || Посебна вожња ТВ филм || /
|-
| 1983 1996. || Смоговци ТВ серија || Флек Контрец
|-
| 1996. || Препознавање ТВ филм || Пензионер 2
|-
| 1997. || Квартет ТВ филм || /
|-
| 1997. || Чудновате згоде шегрта Хлапића || Медо (глас)
|-
| 1997. || Трећа жена || Избезумљени
|-
| 1997. || -{The Makers}- Кратки филм || Чувар
|-
| 1997. || Руско месо || Идин отац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2000 2002. || Наши и ваши ТВ серија || Фрањо
|-
| 2004. || Опрости за кунг фу || Болесник
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Умрли 2009.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Славонци